Алекса́ндр Па́влович Гуля́ев (псевдоним: Александр Павлович Грин; 18 ноября 1908, Санкт-Петербург — 18 февраля 1998, Москва) — советский металловед, , международный гроссмейстер (1988) и международный арбитр (1956) по шахматной композиции. Председатель Центральной комиссии по шахматной композиции (1945—1950). Один из учредителей Постоянной комиссии ФИДЕ по шахматной композиции (Будапешт, 1956).

Биография 

Родился 18 ноября 1908 году в Петербурге. Отец — Гуляев Павел Андреевич (выдающийся инженер-металлург), мать — Гуляева (Малоземова) Лидия Платоновна, учитель. В 1923 году переехал с семьёй в Москву.

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Научный профиль — металловедение и термическая обработка металлов. Автор более 400 научных работ, в том числе учебников «Металловедение» (6 изданий), «Термическая обработка стали» (3 издания). Работал в Центральном научно-исследовательском институте чёрной металлургии им. И. П. Бардина заместителем директора института и в других должностях. Создал лабораторию проблем металловедения. Главный редактор журнала «Металловедение и термическая обработка металлов».

Автор ряда книг по вопросам задачной и этюдной композиции. С 1924 опубликовал около 600 задач и этюдов, из них свыше 350 отмечены отличиями (в том числе свыше 120 первыми призами). Имеет 83,67 балла в Альбомах ФИДЕ.

Победитель чемпионатов СССР по разделам двухходовок (1-й чемпионат; 1947) и трёхходовок (15-й; 1984), четыре раза был вторым призёром по разделу трёхходовок (9—12-й чемпионаты; 1969—1976). Предъявлял высокие требования к форме композиции при глубоком содержании и полной загрузке фигур; выступал против усложнения содержания композиции за счёт ухудшения её формы. В трёх- и многоходовке предпочитал задачи с правильными матами в стиле чешской школы; оптимальное число тематических вариантов — 3-4.

Сотрудничал с шахматным клубом криворожской газеты «Красный горняк».

Задачи 

Тематические ложные следы: 1.Сh7? Фc1, 1.Сc2? Фg1! 
Поэтому 1.Сb1! (белая коррекция) с угрозой 2.Кb3#, 1…Фd4 2.Кd7# и 1…Кe4 2.Кd3# (1-я система вариантов — игра белой батареи), 1…Ф:b1 2.Фc3#, 1…С:b1 2.Ф:a1# и 1…К:b1 2.Фe1# (2-я система — игра после взятия слона).1.Фe1 с угрозой 2.Сd1+ Крf5 3.Кh4#, 1…Кc2 2.Сd3+ Кр: d3 3.Кe5#, 1…Kpf5 2.Кh4+ Кр: e6 3.С:h5# или 2…Ke4 3.Сf1# 1…h4 2.Кe5! Кc2 3.Сd3# или 2…Крf5 3.Сg4#' 
Ложный след: 1.Ф:g3? Крf5 2.Кd8 Кр: g6 3.Сd3#, но 2…Кd6! 
Интересная игра батареи приводит к 6 правильным матам в решении.

 Книги 
 Металловедение (Первое издание книги вышло в 1948 году. Шестое — в 1986)
 300 шахматных задач.— Л.—М., 1933 (соавтор);
 Как решать шахматные задачи, 2-е издание.— М.—Л., 1936;
 Советский шахматный этюд. Сб.— М., 1955 (соавтор);
 Избранные шахматные задачи и этюды.— М., 1956 ;
 Знаменитые композиции.— М., 1973 ;
 Избранные композиции.— М., 1985 (соавтор).
 Художник шахматного импрессионизма.— М., 1997.

 Примечания 

 Литература 
 
 Whitworth T. G. «A. P. Gulyaev, A.P. Grin: chess endgame studies 1926—1991».— ARVES, 1991.— ISBN 90-72939-07-7
 Гродзенский С. Профессор шахматной задачи // 64. — 1978. — № 46. — С. 15.
 Грину — 80! // 64 — Шахматное обозрение. — 1988. — № 22. — С. 31.
 Лобусов А.'' Творческий портрет в интерьере // Задачи и этюды. 1998. Вып. 16. С. 6—11.
 Трудовое Знамя  
 Красная Звезда

Ссылки 
 

Металловеды СССР
Гроссмейстеры по шахматной композиции
Мастера спорта СССР по шахматной композиции
Шахматисты XX века
Международные арбитры по шахматной композиции
Похороненные на Новодевичьем кладбище